Натуральне число 623
 623 рік до нашої ери
 623 рік нашої ери